Жюль Александр Даву (1852–1929) — французький ботанік, відомий своїми дослідженнями португальської флори
Луї Ніколя Даву (1770–1823) — полководець наполеонівських війн, герцог Ауерштедтський, князь Екмюльський, маршал Франції